Rheinau est un toponyme de langue allemande porté par :

Allemagne 
 Rheinau, une commune allemande du Bade-Wurtemberg ;
 Rheinau, un quartier de la ville de Mannheim, dans le Bade-Wurtemberg ;
 Rheinau, un quartier de la ville de Rastatt, dans le Bade-Wurtemberg ;
 Rheinau, un territoire inhabité appartenant à la commune française de Rhinau, dans le Bade-Wurtemberg ;

Autriche 
 Rheinau, une ancienne commune ayant existé entre 1938 et 1945, dont le territoire couvre les communes actuelles de Fußach, Gaißau et Höchst, dans le Vorarlberg.

France 
 Rheinau, en français Rhinau, une commune française d’Alsace ;

Suisse 
 Rheinau, une commune suisse du canton de Zurich.